Wojciech Janicki (1933–2021) – polski historyk, publicysta i polityk
 Wojciech Janicki – polski lekarz, neurochirurg, neurolog, dr hab.
 Wojciech Janicki – polski geograf, dr hab.